«Динамо» (Махачкала):
 «Динамо» Махачкала (футбольный клуб, 1927—2007, с 2021)
 (в 1958—1960 — «Темп», в 1996—1997 — «Динамо-Имамат»; возрождён в 2021 на базе ФК «Махачкала»)
 «Динамо» Махачкала (стадион)

 «Легион Динамо» — название махачкалинского клуба «Легион» в 2016—2022 годах.